Tout l'or du monde peut désigner :

Dans les arts et la culture 
 Tout l'or du monde, un film de René Clair en 1961,
 Tout l'or du monde, un album de musique d'Angelo Branduardi en 1983.